Mistrzostwa Indii w Lekkoatletyce 2016 – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się od 28 do 30 kwietnia w Nowym Delhi.

Rezultaty

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Indiach
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce
2016 w Indiach